{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (57901) - || 2002 CH275 ||9 februari 2002 || LONEOS
|-
| (57902) - || 2002 CR307 ||8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (57903) - || 2002 EX16 ||6 maart 2002 || LINEAR
|-
| (57904) - || 2002 ER25 ||10 maart 2002 || LONEOS
|-
| (57905) - || 2002 EO30 ||9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (57906) - || 2002 EO31 ||10 maart 2002 || LINEAR
|-
| (57907) - || 2002 EQ31 ||10 maart 2002 || LINEAR
|-
| (57908) - || 2002 ER31 ||11 maart 2002 || LINEAR
|-
| (57909) - || 2002 ED33 ||11 maart 2002 || NEAT
|-
| (57910) - || 2002 ED61 ||13 maart 2002 || LINEAR
|-
| (57911) - || 2002 EE96 ||15 maart 2002 || LINEAR
|-
| (57912) - || 2002 ES99 ||3 maart 2002 || NEAT
|-
| (57913) - || 2002 EJ107 ||9 maart 2002 || LONEOS
|-
| (57914) - || 2002 EC109 ||9 maart 2002 || Spacewatch
|-
| (57915) - || 2002 EB110 ||9 maart 2002 || CSS
|-
| (57916) - || 2002 EC111 ||9 maart 2002 || LONEOS
|-
| (57917) - || 2002 EK111 ||9 maart 2002 || CSS
|-
| (57918) - || 2002 EE120 ||10 maart 2002 || NEAT
|-
| (57919) - || 2002 EE129 ||13 maart 2002 || LINEAR
|-
| (57920) - || 2002 EL153 ||15 maart 2002 || Spacewatch
|-
| (57921) - || 2002 EY154 ||10 maart 2002 || NEAT
|-
| (57922) - || 2002 FU8 ||16 maart 2002 || LINEAR
|-
| (57923) - || 2002 FQ14 ||16 maart 2002 || LINEAR
|-
| (57924) - || 2002 FO28 ||20 maart 2002 || LINEAR
|-
| (57925) - || 2002 FQ30 ||20 maart 2002 || LINEAR
|-
| (57926) - || 2002 FV34 ||20 maart 2002 || LONEOS
|-
| (57927) - || 2002 GX37 ||3 april 2002 || Spacewatch
|-
| (57928) - || 2002 GD77 ||9 april 2002 || LONEOS
|-
| (57929) - || 2002 GB86 ||10 april 2002 || LINEAR
|-
| (57930) - || 2002 GJ97 ||9 april 2002 || LINEAR
|-
| (57931) - || 2002 GX159 ||14 april 2002 || NEAT
|-
| (57932) - || 2002 GA161 ||15 april 2002 || LONEOS
|-
| (57933) - || 2002 HH17 ||19 april 2002 || LINEAR
|-
| (57934) - || 2002 JZ7 ||6 mei 2002 || NEAT
|-
| (57935) - || 2002 JL17 ||7 mei 2002 || NEAT
|-
| (57936) - || 2002 JU23 ||8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57937) - || 2002 JJ30 ||9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57938) - || 2002 JT33 ||9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57939) - || 2002 JY33 ||9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57940) - || 2002 JJ38 ||9 mei 2002 || NEAT
|-
| (57941) - || 2002 JA40 ||7 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57942) - || 2002 JM40 ||8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57943) - || 2002 JO41 ||8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57944) - || 2002 JJ46 ||9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57945) - || 2002 JG50 ||9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57946) - || 2002 JG61 ||8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57947) - || 2002 JB62 ||8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57948) - || 2002 JO62 ||8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57949) - || 2002 JV66 ||10 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57950) - || 2002 JV72 ||8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57951) - || 2002 JJ91 ||11 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57952) - || 2002 JP93 ||11 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57953) - || 2002 JJ95 ||11 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57954) - || 2002 JA101 ||6 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57955) - || 2002 JV103 ||10 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57956) - || 2002 JL105 ||12 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57957) - || 2002 JZ105 ||13 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57958) - || 2002 JC118 ||4 mei 2002 || NEAT
|-
| (57959) - || 2002 JH118 ||5 mei 2002 || NEAT
|-
| (57960) - || 2002 JE129 ||8 mei 2002 || LONEOS
|-
| (57961) - || 2002 JN133 ||9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57962) - || 2002 JP133 ||9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (57963) - || 2002 LV3 ||4 juni 2002 || LINEAR
|-
| (57964) - || 2002 LY28 ||9 juni 2002 || LINEAR
|-
| (57965) - || 2002 LM32 ||9 juni 2002 || NEAT
|-
| (57966) - || 2002 LN39 ||10 juni 2002 || LINEAR
|-
| (57967) - || 2002 LS45 ||6 juni 2002 || Spacewatch
|-
| (57968) - || 2002 LQ52 ||7 juni 2002 || NEAT
|-
| (57969) - || 2002 MT2 ||17 juni 2002 || NEAT
|-
| (57970) - || 2002 NT13 ||4 juli 2002 || NEAT
|-
| (57971) - || 2002 NJ41 ||13 juli 2002 || NEAT
|-
| (57972) - || 2002 NQ51 ||5 juli 2002 || LINEAR
|-
| (57973) - || 2002 OW || 17 juli 2002 || LINEAR
|-
| (57974) - || 2002 OX3 ||17 juli 2002 || LINEAR
|-
| (57975) - || 2002 OO11 ||16 juli 2002 || NEAT
|-
| (57976) - || 2002 OJ16 ||18 juli 2002 || LINEAR
|-
| (57977) - || 2002 PF17 ||6 augustus 2002 || NEAT
|-
| (57978) - || 2002 PO35 ||6 augustus 2002 || NEAT
|-
| (57979) - || 2002 PW49 ||10 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (57980) - || 2002 PZ85 ||13 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (57981) - || 2002 PF104 ||12 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (57982) - || 2002 PB110 ||13 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (57983) - || 2002 PT117 ||12 augustus 2002 || NEAT
|-
| (57984) - || 2002 PG124 ||13 augustus 2002 || Spacewatch
|-
| (57985) - || 2002 PL129 ||15 augustus 2002 || NEAT
|-
| (57986) - || 2002 PA134 ||14 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (57987) - || 2002 QQ6 ||19 augustus 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (57988) - || 2002 RG27 ||5 september 2002 || LINEAR
|-
| (57989) - || 2002 RU32 ||4 september 2002 || LONEOS
|-
| (57990) - || 2002 RJ34 ||4 september 2002 || LONEOS
|-
| (57991) - || 2002 RF40 ||5 september 2002 || LINEAR
|-
| (57992) - || 2002 RX47 ||5 september 2002 || LINEAR
|-
| (57993) - || 2002 RX56 ||5 september 2002 || LONEOS
|-
| (57994) - || 2002 RR86 ||5 september 2002 || LINEAR
|-
| (57995) - || 2002 RJ102 ||5 september 2002 || LINEAR
|-
| (57996) - || 2002 RV107 ||5 september 2002 || LINEAR
|-
| (57997) - || 2002 RN110 ||6 september 2002 || LINEAR
|-
| (57998) - || 2002 SO9 ||27 september 2002 || NEAT
|-
| (57999) - || 2002 TN52 ||2 oktober 2002 || LINEAR
|-
| (58000) - || 2002 TC103 ||4 oktober 2002 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten